Staňkov: città nel distretto di Domažlice in Repubblica Ceca
Staňkov: comune nel distretto di Jindřichův Hradec in Repubblica Ceca